Nunca te olvidaré puede referirse a:

Música 
 Nunca te olvidaré (1998), canción interpretada por Enrique Iglesias.

Televisión 
 Nunca te olvidaré (1999), telenovela mexicana producida por Televisa.